Alordwerghoningeter
 Ambonese dwerghoningeter
 Arfakdwerghoningeter
 Batjandwerghoningeter
 Biakdwerghoningeter
 Bruine dwerghoningeter
 Donkerrode dwerghoningeter
 Ebbendwerghoningeter
 Goodenoughdwerghoningeter
 Kardinaaldwerghoningeter
 Karmozijndwerghoningeter
 Malaitadwerghoningeter
 New-irelanddwerghoningeter
 Nieuw-Caledonische dwerghoningeter
 Obidwerghoningeter
 Rode dwerghoningeter
 Rode Molukse dwerghoningeter
 Roodkeeldwerghoningeter
 Roodkindwerghoningeter
 Roodkopdwerghoningeter
 Roodnekdwerghoningeter
 Roodstuitdwerghoningeter
 Rotidwerghoningeter
 Savodwerghoningeter
 Scharlaken dwerghoningeter
 Soembadwerghoningeter
 Sulawesidwerghoningeter
 Taliabudwerghoningeter
 Tanimbardwerghoningeter
 Timordwerghoningeter
 Tristrams dwerghoningeter
 Vale dwerghoningeter
 Vale Molukse dwerghoningeter
 Vuurborstdwerghoningeter
 Vuurdwerghoningeter
 Vuurkopdwerghoningeter
 Wetardwerghoningeter
 Witkindwerghoningeter
 Zwarte dwerghoningeter
 Zwartkopdwerghoningeter